Vlaams schilder die leefde van 1882 tot 1918: Joe English (schilder)
 Amerikaans drummer geboren in 1949 die samen met Paul McCartney gespeeld heeft in de band Wings: Joe English (drummer)
 Zeiler, die schipper was van de NCB Ireland tijdens de Whitbread Round the World 1989-1990: Joe English (zeiler)